Alipur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Alīpur (ort i Indien), National Capital Territory of Delhi, North West Delhi, 
 Ālīpur, ort, Västbengalen, Kolkata, 

Robotskapade Indienförgreningar